Biecz – miasto w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz
 Biecz – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Brody
 Biecz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim
 Biecz – dawna gmina wiejska w województwie poznańskim i województwie zielonogórskim
 Biecz – dawna gromada
 Biecz – stacja kolejowa w Bieczu, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Bieczyno, Bieczynko, Bieczyny, Dekanat Biecz, Mury obronne w Bieczu, Zamek w Bieczu